Yellowknife (stad)
 Yellowknife (rivier)